Georg August Spangenberg kan syfta på följande personer:

* Georg August Spangenberg (1738–1806), tysk rättslärd
 Georg August Spangenberg (1777–1837), tysk medicinare och konstsamlare